:

 Giuseppe Bisi (Gênes,  - Varèse, ), peintre italien,
 Ses filles :
 Antonietta Bisi (Milan, 1813 - Milan, 1866), peintre ;
 Fulvia Bisi (Milan, 1818 - Milan, 1901), peintre ;
 Son neveu :
 Luigi Bisi (Milan,  – ), peintre ;
 Son fils :
Emilio Bisi (Milan,  – Milan, ), sculpteur ;
 Son frère :
 Michele Bisi (Gênes,  - Milan, ), peintre.

Patronyme italien